Ollainville (Essonne)
 Ollainville (Vosges)